John Swann ist der Name folgender Personen:

* John Swann (Politiker) (1760–1793), amerikanischer Politiker
 John Swann (Tennisspieler), kanadischer Tennisspieler